Alexandre Di Gregorio (né en 1980), footballeur belge ;
 Emanuele Di Gregorio (né en 1980), athlète italien, spécialiste du sprint ;
 Gianni Di Gregorio (né en 1946), scénariste et réalisateur italien ;
 Giovanni Di Gregorio (né en 1973), scénariste de bande dessinée italien ;
 Javier Di Gregorio (né en 1977), joueur chilien de football ;
 Joris Di Gregorio (né en 1984), joueur français de football ;
 Michele Di Gregorio (né en 1997), footballeur italien ;
 Rémy Di Grégorio (né en 1985), coureur cycliste français ;
 Ulysse Di Gregorio (né en 1986),  metteur en scène français.

Voir aussi